USS Corry je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Corry (DD-334) 
 USS Corry (DD-463) 
 USS Corry (DD-817)

Corry